«Зло умрёт» — шестой студийный альбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный 1 сентября 2011 года.

Список композиций

Участники записи 
Исполнители

 Дмитрий «Дракол» Кузнецов — бас-гитара;
 Александр «Пропеллер» Телехов — вокал;
 Алексей «Младшой» Кузнецов — ударные;
 Кирилл «Кира» Крылов — гитара;
 Дмитрий «Boeing!» Сотников — труба;
 Егор Баранов — виолончель, клавишные;
 Альберт Родин — саксофон.

Сессионные участники

 Сергей Михалок — вокал (треки 4, 7);
 Павел Булатников — вокал (треки 4, 7).

Источники 

Альбомы группы «Элизиум»